Amir Karič (Orahovica Donja, 31 de dezembro de 1973) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como meia-defensor.

Carreira 
Amir Karič se profissionalizou no NK Rudar Velenje, clube local.

Seleção 
Amir Karič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Gamba Osaka